Molekulska formula -{C20H24N2}- se može odnositi na:

 Dimetinden
 Enprazepin